

Geografia 
 Saïx – comune francese del dipartimento di Tarn
 Le Saix – comune francese del dipartimento delle Alte Alpi
 Saix – comune francese del dipartimento della Vienne

Personaggi immaginari 
 Saïx – personaggio della serie di videogiochi Kingdom Hearts